Parität (von lateinisch paritas ‚Gleichheit‘) oder auch das Adjektiv paritätisch steht für:

 Parität (Mathematik), die Eigenschaft einer ganzen Zahl, gerade oder ungerade zu sein
 Parität (Medizin), Zahl der Geburten eines weiblichen Säugetiers
 Parität (Physik), Symmetrieeigenschaft bei der simultanen Inversion aller Raumkoordinaten eines Objekts
 Gleichheit bzw. Gleichverteilung in der Konzentrations- und Disparitätsmessung, siehe Ungleichverteilungsmaße
 Parität einer Permutation, siehe Vorzeichen (Permutation)
 einfaches Kontrollbit in einem Datenwort, siehe Paritätsbit

in Politik, Staat bzw. Gesellschaft:
 Parität (Politik), dauerhafte Zuordnung von Sitzen in einem Gremium anhand eines festen Schlüssels
 Militärische Parität, ein militärisches Kräftegleichgewicht
 Religionsrechtliche Parität, ein Gebot im Staatskirchenrecht, siehe Paritätsgrundsatz
 Konfessionelle Parität, die Gleichverteilung von Macht auf verschiedene Religionsgruppen
 Paritätische Kirche, von verschiedenen Konfessionen gleichzeitig genutzter Sakralbau, siehe Simultankirche
 Paritätische Studentenverbindung, Eigenbezeichnung jüdisch geprägter Studentenverbindungen, siehe Jüdische Studentenverbindung #ParitätischeVerbindungen
 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

in den Wirtschaftswissenschaften:
 Wechselkursparität, ein festes Umtauschverhältnis zwischen zwei Währungen oder zwischen einer Währung und einem Sachwert
 Kaufkraftparität, die Gleichheit des Preisniveaus in zwei Ländern
 die Abhängigkeit der Preise von Kauf- und Verkaufsoptionen, siehe Option (Wirtschaft) #Put-Call-Parität

Siehe auch: